Роберт Блейк: Блейк, Роберт (1599—1657) — английский адмирал.
 Блейк, Роберт (1933—2023) — итало-американский актёр.
 Блейк, Роберт Р. (1918—2004) — американский теоретик менеджмента. Один из авторов управленческой решётки Блейка-Моутон.
 Блейк, Роб (полное имя — Роберт; род. 1969) — канадский хоккеист.